Výraz Ilford má více významů:

 město a část východního Londýna (dříve v Essexu)
 vesnice ve Východním Sussexu
 Ilford FC - londýnský fotbalový klub
 Ilford Photo – výrobce fotografických materiálů, původem z Ilfordu v Londýně